Schedel ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Rudolf Schedel (1707–1771), deutscher Theologe (wirkte in Nürnberg)
 Aloys Schedel (1766–1827), deutscher Forstmeister, Naturforscher und Naturaliensammler
 Franz Schedel (1915–1996), deutscher Chirurg und Klinikdirektor
 Gunnar Schedel (* 1964), deutscher Literaturwissenschaftler und Verleger
 Hartmann Schedel (1440–1514), deutscher Arzt, Humanist und Historiker, Verfasser der Schedelschen Weltchronik
 Hermann Schedel (1410–1485), deutscher Arzt, Leibarzt und Stadtarzt 
 Johann Christian Schedel (1750–1803), Herausgeber von J. Chr. Sch. neues und vollständiges, allgemeines Waaren-Lexikon
 Joseph Schedel (1856–1943), deutscher Apotheker, Naturkunde- und Kunstsammler 
 Margaret Schedel (* 1974), US-amerikanische Komponistin, Cellistin und Musikpädagogin
 Martin Schedel (Schreibweise auch: Schedl, Schödle, 1677–1748), österreichischer Zeichner und Kupferstecher
 Susanne Schedel (* 1973), deutsche Schriftstellerin 

Siehe auch:
 Schädel (Begriffsklärung)
 Schedl